Шулейкин — русская фамилия. Известные носители:

 Шулейкин, Василий Владимирович (1895—1979) — специалист по физике моря, академик АН СССР.
 Шулейкин, Михаил Васильевич (1884—1939) — радиотехник, академик АН СССР.